Geske ist der Familienname folgender Personen:

 Niklas Geske (* 1994), deutscher Basketballspieler
 Otto-Erich Geske (1931–2020), deutscher Jurist und Staatssekretär